Peere peut désigner :
 les Pere (ou Peere), une population du Cameroun
 le peere, une langue de l'Adamaoua